Конкорда́т — одна из процедур связанных с банкротством по законодательству Бельгии. Бельгийское законодательство предусматривает две основные процедуры в связи с несостоятельностью — банкротство и конкордат, который также называется судебным компромиссным соглашением.

При процедуре конкордата должник сохраняет за собой полномочия по управлению и распоряжению имуществом. В помощь должнику, помимо прочего, при разработке плана санации назначается один или несколько администраторов («commissaires au sursis»), которые отчитываются перед судьёй.

Право Бельгии